Błędów (gromada w powiecie będzińskim)
 Błędów (gromada w powiecie grójeckim)